31-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1990 () проводился в городе Оттава (Онтарио) c 24 февраля по 3 марта 1990 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 5-й раз, в Оттаве — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1990, который состоялся в апреле 1990 в городе Вестерос (Швеция), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1991.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Элисон Горинг; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Новая Шотландия (скип Хизер Рэнкин). 3-е место заняла «команда Канады» (скип Хизер Хьюстон).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1990 и чемпионате Канады 1991 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1990 года названный в честь Ли Тобин (), получила Джеки-Рае Грининг () (Альберта).

Примечания

Ссылки 
 1990 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1990 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1990

1990
Спортивные соревнования в Оттаве
Спорт в Канаде в 1990 году
Февраль 1990 года
Март 1990 года